Formosa – miasto w Argentynie
 Formosa – prowincja Argentyny
 Formosa – wyspa w Gwinei Bissau

Zobacz też 
 Anas formosa
 Heterandria formosa
 Maratecoara formosa
 Patria Formosa
 Port lotniczy Formosa
 Ramaria formosa
 Sol de América Formosa

Ponadto 
 Formoza (port. Formosa) – dawna nazwa Tajwanu